Иван Конев Каранджулов е български юрист и общественик от Македония, главен прокурор на Върховния касационен съд, дългогодишен председател на Националния комитет на Съюза на македонските братства, президент на Алианс Франсез в България.

Биография 

Каранджулов е роден в 1856 година в град Прилеп, тогава в Османската империя, в семейството на просветния деец Коне Чонин Каранджулов, който отваря първата българска печатница в Западна Македония, участва в църковните борби за независимост. Иван Каранджулов завършва образование в родния си град и след като баща му се изселва в Битоля, започва работа там като български учител между 1872 – 1874 година. Заминава за Цариград и завършва Робърт колеж през 1879 година, след което се връща в Битоля и продължава да работи като учител. В Цариград редактира вестник „Новини“, а по-късно е редовен кореспондет е на вестник „Зорница“. Превежда Шекспир на български.

Заминава за Екс ан Прованс, Франция да учи и в 1884 година завършва право. Установява се в Свободна България и заема различни длъжности в съдебната система – съдия в окръжни съдилища, председател на апелативния съд, главен прокурор на Върховния касационен съд от 20 април 1907 до 8 януари 1920 година. Делегат е на Втората Хагска конференция за мир в 1907 година, на която заедно с другите български представители генерал Върбан Винаров, Иван Кожухаров и капитан С. Димитров поддържа идеята за създаване на постоянен международен арбитражен комитет.

Участва активно и в легалното освободително движение като подкрепя Върховния македоно-одрински комитет, а след Първата световна война е виден деец на Вътрешната македонска революционна организация. На Учредителния събор на македонските бежански братства, провел се от 22 до 25 ноември 1918 година в София, е представител на Прилепското братство и е избран за председател на Изпълнителния комитет на Съюза на македонските емигрантски организации. Остава на поста до 1922 година. Комитетът изпраща през февруари 1919 година до Парижката мирна конференция „Мемоар“, в който се иска присъединяване на Македония към България или, ако това е невъзможно – Самостоятелна Македония под покровителството на Великите сили.

В 1923 година Каранджулов е избран за народен представител в ХХІ ОНС от Петричкия окръг. Избран е и на изборите на 29 май 1927 година за депутат в XXII обикновено народно събрание (1927 – 1931) с листата на Демократическия сговор от Неврокопска избирателна околия. На 17 юли 1927 година народните представители от Горноджумайска, Неврокопска и Петричка околия в частно заседание се обособяват в отделна парламентарна група с председател д-р Иван Каранджулов и секретар Ангел Узунов, запасен член на Задграничното представителство на ВМРО.

Каранджулов е член-учредител е на Македонския научен институт. При разкола във ВМРО след убийството на генерал Александър Протогеров в 1928 година е на страната на Иван Михайлов. Иван Михайлов пише за него:

Женен е за Донка Тонева Крайчева, която е председателка на Македонското женско благотворително дружество в София.

Родословие

Бележки 

Дейци на Македонските братства
Български юристи от Македония
Родени в Прилеп
Дейци на ВМОК
Възпитаници на Робърт колеж
Български просветни дейци от Македония
Български политици от Македония
Дейци на ВМРО
Български общественици от Македония
Членове на Македонския научен институт
Михайловисти
Български политици (1918 – 1945)
Български съдии
Починали в София
Български прокурори
Български имигранти от Македония в София
Хора с архиви в Централния държавен архив
Иван